Ricardo Rocha (cientista), cientista português
 Ricardo Rocha (futebolista) — técnico brasileiro de futebol, ex-jogador
 Ricardo Rocha (músico) — intérprete de guitarra portuguesa
 Ricardo Sérgio Rocha Azevedo — futebolista português

Desambiguações de antropônimos